Philippe Gardent, né en 1964, est un international français de handball
 Philippe Gardent, né en 1979, est un international français de football américain